peut faire référence à :

 , un film d'animation américain réalisé par Joe Pytka et sorti en 1996 :
 , la bande originale de ce film, sortie le  ;
 , une adaptation de ce film en jeu vidéo, sorti sur ,  et  en 1996 ;
 , une adaptation par  de ce film en jeu de flipper, sorti en 1996.
 Space Jam : Nouvelle ère, film d'animation américain réalisé par Malcolm D. Lee et sorti en 2021. 
 (en français : Souvenirs, souvenirs), titre anglais du treizième épisode de la troisième saison de la série télévisée américaine Oui, Chérie !, diffusé le .